Куатро Амигос има више значења:

 Куатро Амигос (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Амигос (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Амигос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куатро Амигос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику